Maciej Janicki (reżyser) – reżyser i scenarzysta
 Maciej Janicki (prezes) – pierwszy prezes spółki PL.2012